L'équipe de Jamaïque de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs jamaïcains de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération de Jamaïque de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours en Championnat des Amériques

Parcours au Centrobasket

Joueurs marquants 
Samardo Samuels
Jerome Jordan
Roy Hibbert
Patrick Ewing Jr.
Weyinmi Efejuku

Notes et références

Liens externes 

Jamaïque
Basket-ball
Basket-ball en Jamaïque